Úri utca néven ismert:
 Úri utca, Budapest I. kerületének egy utcája
 A budapesti Petőfi Sándor utca neve 1874-ig
 Úri utca, a temesvári Ion Dragalina tábornok sugárút egy szakaszának régebbi neve